Uribe kan syfta på:

Antarktis 

 Uribe (ö),

Colombia 

 Uribe (flygplats), Meta, 
 Uribe (kommun), Meta,